Jari může znamenat:

 Jari (trpaslík) – trpaslík z norské mytologie
 Jari (město) – město ve státě Rio Grande do Sul v Brazílii
 Jari (řeka) – řeka v severní Brazílii
 jari (zbraň) – kopí, tradiční zbraň v Japonsku
 Jari (jméno) – mužské jméno ve Finsku